Andrzej Sieradzki (ur. 1945) – poeta, futurolog
 Edward Sieradzki (ur. 1913) – poseł
 Herman Sieradzki (????) – aktor
 Juliusz Sieradzki (1912-1999) – żeglarz
 Maksymilian Sieradzki (????) – pułkownik
 Stanisław Sieradzki (1921-2009) – powstaniec warszawski
 Włodzimierz Sieradzki (1870-1941) – lekarz

 Helena Sieradzka (1901-1998) – nauczycielka
 Wanda Sieradzka de Ruig (1922-2008) – dziennikarka

Polskie nazwiska